Blanzac ist Name oder Namensbestandteil mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Blanzac (Haute-Loire) im Département Haute-Loire
 Blanzac (Haute-Vienne) im Département Haute-Vienne
 Blanzac-Porcheresse im Département Charente
 Blanzac-lès-Matha im Département Charente-Maritime